Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1910 rozegrano w dniach 20 – 30 czerwca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Josiah Ritchie /  Anthony Wilding -  Arthur Gore /  Herbert Roper Barrett, 6–1, 6–1, 6–2

Przypisy 

1910 w tenisie ziemnym
1910 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat